Azteca puede hacer referencia a:

Civilización azteca 
Mexica, pueblo indígena que fundó México-Tenochtitlan y se convirtió en el centro de uno de los estados más extensos de Mesoamérica; cuyo nombre original es mexica.
 Arte mexica.
 Arquitectura mexica.
 Calendario Azteca, que a su vez puede referirse a:
 Calendario mexica.
 Piedra del Sol.
 Danza mexica, actividad dancística de corte prehispánico que se practicó en la ciudad de Mexihco-Tenochtitlan.
 Gastronomía mexica.
 Imperio azteca, formación política mexica derivada del proceso de expansión territorial del dominio económico de la ciudad-estado México-Tenochtitlan, que floreció en el siglo XIV en Mesoamérica.
 Náhuatl o lengua mexica.
 Mitología mexica.

Deporte 
 Adidas Azteca, balón oficial sintético de la Copa Mundial de Fútbol de 1986.
 Azteca Motorsport, escudería de competición que fundada en el 1998 por Javier Morcillo y que compitió en campeonatos como la Fórmula 3 Española.
 Aztecas UDLA, equipo de fútbol americano de Puebla, México.
 Estadio Azteca, estadio de fútbol ubicado en la Ciudad de México.
 Sangre Azteca, luchador profesional mexicano que nació en México, Distrito Federal.
 Silver Azteca, luchador profesional mexicano nacido en Tepic Nayarit en 1981.
 Tazón Azteca, partido de postemporada del Fútbol americano en México.

Televisión 
 Televisión Azteca, conglomerado mexicano de medios de comunicación, propiedad de Grupo Salinas.
 Azteca Uno, canal de televisión.
 Azteca 7, canal de televisión.
 Azteca América, cadena de televisión dirigida al mercado hispano en los Estados Unidos.
 Azteca Deportes, una de las divisiones que tiene la empresa televisiva TV Azteca.
 TV Azteca Guate, cadena de televisión que transmite en Guatemala.
 Azteca International Corporation, red de televisión internacional, que se transmite en vivo desde la Ciudad de México.
 Azteca Networks, empresa filial de TV Azteca especializada en el diseño, producción, programación, distribución y comercialización de sus canales.
 Azteca Noticias, organización noticiosa que pertenece a la empresa televisora mexicana TV Azteca.
 Azteca Series, proyecto de TV Azteca que trata de la producción y coproducción de series televisivas.

Organizaciones y empresas 
 Banco Azteca, banco mexicano.
 Fundación Azteca, organización de responsabilidad social corporativa del Grupo Salinas.
 Líneas Aéreas Azteca, aerolínea mexicana.
 Seguros Azteca, empresa mexicana de seguros de vida.

Lugares 
 Ciudad Azteca, colonia en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Distrito Federal, México.
 Ciudad Azteca, estación perteneciente a la línea B del Metro de Ciudad de México.
 Estadio Azteca, estación del Tren Ligero de la Ciudad de México.

Zoología 
 Azteca, género de hormigas.
 Caballo Azteca, raza equina mexicana.
 Carpita azteca (Aztecula sallaei), especie de pez.
 Mordellistena azteca, especie de insecto coleóptero.

Otros usos 
 Azteca, novela publicada en 1980, del autor Gary Jennings.
 Aguila Azteca, un tren en México. Termine, c. 1995.
 Clase Azteca, clase de buques de la Armada de México.
 Orden del Águila Azteca, la más alta condecoración que se les otorga a los extranjeros en México.
 Sopa azteca, platillo tradicional mexicano elaborado a partir de tiras de tortilla de maíz.